Аммосовы (писались также Амосовы и Оммосовы) — древний русский дворянский род.

Дворянский род этой фамилии ведёт свою историю от Василия Аммосова, жившего в начале XVII века.

Род Аммосовых был записан дворянским депутатским собранием в VI часть Дворянской родословной книги Курской губернии Российской империи и утверждён Герольдией Правительствующего Сената в древнем (столбовом) дворянстве.

Описание герба 
На щите, имеющем голубое поле, изображена с правой стороны выходящая из облаков рука в серебряных латах, держащая золотую пику.

На щите дворянский коронованный шлем. Нашлемник: три страусовых пера. Намёт на щите голубой, подложенный золотом. Герб рода Аммосовых внесен в Часть 7 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 128.

Примечания

Литература 
 Гербовое дело Аммосовых Департамента Герольдии Правительствующего Сената по Курской губ. 1803—1857 гг. РГИА, ф.1343, оп.16, д.1549

Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера